5008 steht für:
 DIN 5008, Schreib- und Gestaltungsregeln
 NGC 5008, Galaxie
 Peugeot 5008, französisches Automobil

Siehe auch: